Œuvre
 Le Poulpe : collection de romans inaugurée en 1995 par Jean Bernard Pouy
 Le Poulpe : film français de 1998 réalisé par Guillaume Nicloux
 Le Poulpe : série de bandes dessinées réalisées par un auteur différent à chaque fois et publiées par l'éditeur 6 pieds sous terre

Voir aussi 
 Poulpe : autre nom de la pieuvre
 Paul le poulpe : une pieuvre connue pour ses pronostics footballistiques
 Monsieur Poulpe : acteur et animateur de télévision français
 Le Poulpe, media normand d'investigation
 Le Facteur poulpe : court métrage français de 2005, réalisé par Matthew Rankin